Артюхино — название населённых пунктов в России:

 Артюхино — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Артюхино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Артюхино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.